Тур Валлонии () — шоссейная многодневная велогонка по дорогам бельгийского региона Валлония.

История 
Гонка была создана в 1974 году Андре Лосфельдом, бельгийским журналистом Nord-Eclair, и Ивом Ван Аше с намерением заполнить период между Тур де Франс и чемпионатом мира, предоставив возможность гонщикам которые не участвовали на ТдФ поддерживать свою форму в соревнованих на дистанциях от 90 до 100 км. Изначально в ней принимали участие любители.

Первоначально маршрут пролегал в провинции Эно между Мускроном, Турне и Атом. На протяжении многих лет гонка часто меняла своё название. 

В 1996 году Тур Валлонии был открыт для профессионалов. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour, имеет высшую категорию 2.HC.

Проводится в конце июля - начале августа и организуется компанией Trw'Organisation, также проводящей Гран-при Валлонии.

Классификации 
  — Генеральная классификация
  — Очковая классификация
  — Горная классификация
  — Молодёжная классификация
  — Спринтерская классификация
  — Бойцовская классификация
  — Командная классификация

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки в Бельгии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1974 года